Praxilla simplex är en ringmaskart som beskrevs av Jean Louis René Antoine Édouard Claparède 1969. Praxilla simplex ingår i släktet Praxilla och familjen Maldanidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
simplex